Amilon är ett efternamn som den 31 december 2019 bars av 152 personer folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Amilon
 Johan Amilon (1852–1907), riksdagsman
 Johan-Anders Amilon (1885–1930), skogsman
 Sjunne Amilon (1847–1920), ingenjör och motorpionjär

Källor

Svenska efternamn